Boletinellus är ett släkte av svampar. Boletinellus ingår i familjen Boletinellaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Boletinellus